Ilha do Assaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha do Açaí (ö i Brasilien, Amazonas, lat -8,47, long -59,40), 
 Ilha do Açaí (ö i Brasilien, Mato Grosso), 

Robotskapade Brasilienförgreningar